Eter je lahko:

 Eter, naprava na ladji in podmornici po kateri posadka pošilja SOS signal. 
Eter (mitologija), bog svetlobe, sin boga večne teme Ereba. 
 Eter (kemija), razred organskih spojin z etrsko funkcionalno skupino - O -.
 Eter (anestetik), dietil eter, bezbarvna, lahko hlapna tekočina, ki se je uporabljala kot totalni anestetik.
 Eter (fizika), prostor, v katerem se širijo elektromagnetni valovi, predvsem nosilci elektronskih medijev radia in televizije.
 
Eter (film), jugoslovanski film iz leta 1985.